Anna Jelizarowa-Uljanowa − rosyjska rewolucjonistka, siostra Lenina
 Maria Aleksandrowna Uljanowa − matka Lenina
 Marija Uljanowa − siostra Lenina
 Olga Dmitrijewna Uljanowa − bratanica Lenina
 Olga Iljiniczna Uljanowa − siostra Lenina

Zobacz też:
 Uljanow